FK Obolon Kyjev (ukrajinsky: Футбольный клуб «Оболонь» Київ) byl profesionální ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Kyjev. Většinu historie pravidelně hrával v ukrajinské nejvyšší lize. Klub byl založen v roce 1992, zanikl v roce 2013.

Své domácí zápasy odehrával klub na stadionu Obolon Arena s kapacitou 5 100 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1992 – FK Zmina Kyjev (Futbolnyj klub Zmina Kyjev)
 1993 – FK Zmina-Obolon Kyjev (Futbolnyj klub Zmina-Obolon Kyjev)
 1995 – FK Obolon Kyjev (Futbolnyj klub Obolon Kyjev)
 1997 – FK Obolon PVO Kyjev (Futbolnyj klub Obolon PVO Kyjev)
 2001 – FK Obolon Kyjev (Futbolnyj klub Obolon Kyjev)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Obolon-2 Kyjev 
Obolon-2 Kyjev byl rezervní tým kyjevského Obolonu. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 1999/00, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kyjev, Obolon
Kyjev, Obolon
Kyjev, Obolon
Zaniklé sportovní kluby v Kyjevě
Fotbal v Kyjevě